Firlej (gemeente)
 Firlej (Lublin)
 Firlej (Łódź)